Zoo je zkratka označující zoologickou zahradu:

 Seznam zoologických zahrad v Česku
 Seznam zoologických zahrad na Slovensku

další zoologické zahrady
 Zoo Drážďany – v Německu
 Zoo Duisburg – v Německu
 Zoo Jekatěrinburg – v Rusku
 Zoo Lipsko – v Německu
 Bronx Zoo – v USA
 Lehigh Valley Zoo – v USA
 Whipsnade Zoo – ve Spojeném království

kultura
 Zoo (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Zoo (český seriál) – český seriál
 Zoo (americký seriál) – americký seriál
 Dva lidi v zoo – československý film z roku 1989
 Koupili jsme ZOO – americká komedie z roku 2011
 My děti ze stanice ZOO – německá kniha
 My děti ze stanice Zoo – německý film z roku 1981 podle stejnojmenného románu
 Zoo Tycoon – počítačová hra
 Zoo Tycoon 2 – počítačová hra
 Ukáž tú tvoju ZOO – album skupiny Horkýže Slíže
 Žofka ředitelkou zoo –  animovaný seriál

ostatní
 Galaxy Zoo – astronomický projekt o galaxiích
 Mražená zoo – skladovací zařízení, ve kterém jsou shromažďovány zvířecí genetické materiály 
 Warszawa Zoo – železniční zastávka ve Varšavě

Externí odkazy